Эли́забет Сле́йден (; полное имя — Эли́забет Кла́ра Хит-Сле́йден (); 1 февраля 1946, Ливерпуль, Англия, Великобритания — 19 апреля 2011, Лондон, Англия, Великобритания) — британская телевизионная актриса и ведущая, наиболее известная по роли Сары Джейн Смит в культовом научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто» и его ответвлениях «K-9 и компания» и «Приключения Сары Джейн».

Биография 

Элизабет Клэра Хит Слейден родилась 1 февраля 1946 года в городе Ливерпуль на северо-западном побережье Англии. Она была единственным ребёнком в семье ветерана Первой и Второй мировых войн Тома Слейдена и его жены Глэдис. Уже в детстве у неё появился интерес к выступлениям на сцене. С пяти лет она занималась в танцевальной школе и даже принимала участие в одной из постановок Королевского балета. После этого два года посещала театральную школу. В 1960-х годах начала появляться на театральных подмостках, совмещая это с работой театрального менеджера. В декабре 1964 года она впервые засветилась на телевизионных экранах и за 47 лет своей актёрской карьеры успела сыграть более двадцати героинь в фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесла роль Сары Джейн Смит в телесериале «Доктор Кто», его спин-оффах «K-9 и компания» и «Приключения Сары Джейн» и нескольких аудиопьесах. Также была телеведущей.

В феврале 2011 года у Элизабет Слейден обнаружили рак поджелудочной железы. После непродолжительной борьбы с болезнью она скончалась 19 апреля 2011 года в возрасте 65 лет.

Через несколько дней после её смерти состоялась премьера серии «Доктора Кто» под названием «Невозможный астронавт», которую посвятили памяти актрисы. Вскоре был выпущен и специальный документальный фильм, в котором коллеги и друзья Слейден поделились о ней своими тёплыми воспоминаниями, а на телеканале BBC Four была показана вышедшая в 1976 году последняя серия классического «Доктора Кто» с её участием — «Рука страха». Также её почтила британская певица и автор песен Талис Кимберли, сочинив песню «Доброй ночи, Сара Джейн» ().

В 2012 году в Великобритании была учреждена Премия Элизабет Слейден (), первым обладателем которой стал телесериал «Приключения Сары Джейн». В дальнейшем её планируют присуждать за вклад в развитие детской научной фантастики на телевидении.

Избранная фильмография

Примечания 

Актрисы телевидения Великобритании
Киноактрисы Великобритании
Актрисы театра Великобритании
Умершие от рака